Everaert ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Everaert (* 1965), belgischer Opernsänger (Tenor) und Hochschullehrer
 Edgar Everaert (1888–1957), Gründer des mexikanischen Fußballvereins Club Deportivo Guadalajara
 Michel Everaert (* 1963), niederländischer Beachvolleyballspieler
 Nicolaas Everaert (1461/62–1532), niederländischer Jurist